Con il termine pesce gatto (o pescegatto) ci si riferisce solitamente ad un ordine o ad alcune specie di pesci ossei:
genericamente, all'ordine dei Siluriformes, comprendente una gran varietà di specie, la maggior parte delle quali possiede almeno una coppia di "baffi" (barbigli) ai lati del capo; nello specifico, questo nome viene attribuito soprattutto ai membri della famiglia Ictaluridae;
in particolare, alle specie Ameiurus melas ed Ictalurus punctatus (appartenenti all'ordine dei Siluriformes ed alla famiglia degli Ictaluridae), pesci d'acqua dolce di origine nordamericana, comuni in Italia e utilizzati nell'alimentazione umana specialmente nella zona dell'Emilia, dove sono attivamente pescati e talvolta allevati.